Тип «Сума» () — тип японских бронепалубных крейсеров. Явились первыми крейсерами, спроектированными полностью в Японии и построенными полностью из японского сырья, за исключением импортировавшейся из Великобритании артиллерии. В 1892—1897 годах на верфях флота в Йокосуке были построены два корабля этого типа.

Конструкция 
Проект был во многом схож с построенным ранее в Японии крейсером «Акицусима», отличаясь в основном энергетической установкой и составом вооружения. Поскольку «Сума» на испытаниях показал неудовлетворительную мореходность, второй корабль, «Акаси», был спешно доработан уже на стапеле для устранения этой проблемы.

Представители

Служба 
Оба крейсера принимали участие в Русско-японской войне, в том числе в Цусимском сражении.
В Первой мировой войне оба крейсера использовались в операциях против германских сил в Китае. Оба крейсера были в 1921 году переклассифицированы в «корабли береговой обороны I ранга», прежде чем быть снятыми с вооружения в 1923 и 1928 годах.

Примечания

Литература